Mirandolina, Carlo Goldoni színdarabja
 Mirandolina, Carlo Goldoni színdarabjának főhőse
 Mirandolína, keresztnév